Bismarcklederkop
 Burulederkop
 Cape-Yorklederkop
 Ceramlederkop
 Dwerglederkop
 Eichhorns lederkop
 Halmaheralederkop
 Kisserlederkop
 Kleine lederkop
 Mamberamolederkop
 Manuslederkop
 Morotailederkop
 Nieuw-Caledonische lederkop
 Schreeuwlederkop
 Tanimbarlederkop
 Timorlederkop
 Witkruinlederkop